Бирюлёвская у́лица — улица на юге Москвы в районе Бирюлёво Восточное от Элеваторной улицы до Загорьевской улицы. Нумерация домов начинается от Элеваторной улицы, дома имеют индексы 115404, 115372, 115547.

Происхождение названия 
Сохраняет название бывшего подмосковного рабочего посёлка Бирюлёво, располагавшегося в южной части Москвы, на территории которого проложена эта улица.

История 
В 1962—1972 гг. в посёлке Бирюлёво было пять Бирюлёвских улиц, упраздненных в связи с застройкой. Название проложенной после застройки улицы было присвоено 16 октября 1973 г.

Здания и сооружения 
 д. 7, к. 1 — Управление Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы в ЮАО
 д. 17 — Кинотеатр «Пять звезд — Бирюлёво (Керчь)»
 д. 38 — Бирюлёвский мясоперерабатывающий комбинат «Биком»
 д. 48, к. 2 — Мировые судьи (Чертановский суд), Чертаново Южное, с/у 223-227, Муниципалитет района Бирюлёво Восточное, Управа района Бирюлёво Восточное
 д. 49, к. 4, стр. 2 — Ветеринарная клиника «Авис»

Транспорт 
По Бирюлёвской улице проходят маршруты автобусов:

826 ст. м. Орехово

м88 ст. м. Царицыно

м89к ст. м. Царицыно

м89 ст. м. Кантемировская

852 Чертаново Центральное

с809 станция Бирюлево-Товарная

с891 станция Бирюлево-Товарная

Примечания